Лодјењице могу бити:

 Лодјењице (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Лодјењице (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република